Касканте () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-Наварра. Занимает площадь 63,1 км². Население — 3957 человек (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 104 км.

Покровителем города считается Вирхен дель Ромеро и эль Кристо де ла Колумна.

История 
Город основан в 76 году.

В 1922 году в Касканте появился собственный футбольный клуб.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web oficial del Ayuntamiento de Cascante

Муниципалитеты Наварры